Zgraja – herb szlachecki
 Hannelore Eva Zgraja (ur. 1944)
 Katarina Zgraja
 Krzysztof Zgraja (ur. 1950)
 Zygmunt Zgraja (ur. 1937) – wirtuoz harmonijki ustnej